Пьетро Каноника (; ,  — , ) — итальянский скульптор, художник и композитор.

Биография 
Учился в академии искусств в Турине. Создал ряд скульптур монархов и аристократии. Также изучал музыкальную композицию, написал пять опер.

В 1922 году переехал в Рим. Пьетро Каноника заключил соглашение с городским муниципалитетом, по которому ему был передан в пожизненное пользование домик Фортеццуола на Вилле Боргезе. Взамен Каноника обязался завещать Вечному городу все свои скульптуры. После смерти художника в его доме был открыт музей.

Преподавал в Римской академии изящных искусств. Его учеником был скульптор  Альбино Манка, автор Воинского  мемориала в Нью-Йорке (1963).

В 1929 году был избран в Итальянскую академию.
 
В 1950 году стал пожизненным сенатором.

Избранные работы

Италия 
 Памятник итальянскому кавалеристу. Турин.

Россия 
 Бюст великой княгини Марии Павловны
 Бюст Николая II (ГМЗ Павловск).
 Памятник Великому Князю Николаю Николаевичу. Петербург. Манежная площадь. 1913. Разрушен в 1918 году.
 Проект памятника Александру II. Частично изготовлен, но не установлен из-за революции.

Англия 
 Бюст короля Эдуарда VII. Букингемский дворец.

Турция 
 Монумент Республики. Стамбул, площадь Таксим. Скульптурная группа включает фигуры маршалов Мустафы Кемаля Ататюрка, Мустафы Исмета Инёню и Февзи Чакмака, а также представителей турецкого народа. Рядом с Ататюрком помещены скульптуры Климента Ворошилова и Семёна Аралова. Помощником ему в этой работе была турецкая женщина-скульптор Сабиха Бенгюташ. 
 Памятник Кемалю Ататюрку. Анкара, 1927.
 Памятник Кемалю Ататюрку, Смирна, 1932.

Ирак 
 Памятник королю Фейсалу I. Багдад. 1934. Разрушен в 1958 году, когда была свергнута монархия, впоследствии восстановлен.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Талалай М. Г. Пьетро Каноника. Последний скульптор последнего царя // Русское искусство, № 3/2006
 Поверх барьеров с Иваном Толстым
 Museo Canonica

Художники Италии
Композиторы Италии
Пожизненные сенаторы Италии
Скульпторы по алфавиту
Члены Академии деи Линчеи
Скульпторы Италии XX века